La Delta Ethniki 1986-1987 è la 5ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1987-1988
      Retrocesse nei Campionati regionali 1987-1988

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1987-1988
      Retrocesse nei Campionati regionali 1987-1988

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1987-1988
      Retrocesse nei Campionati regionali 1987-1988

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1987-1988
      Retrocesse nei Campionati regionali 1987-1988

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1987-1988
      Retrocesse nei Campionati regionali 1987-1988

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1987-1988
      Retrocesse nei Campionati regionali 1987-1988

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1987-1988
      Retrocesse nei Campionati regionali 1987-1988

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1986
Calcio nel 1987